Velika nagrada Mehike 2018 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. oktobra 2018 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari. Lewis Hamilton si je s četrtim mestom že zagotovil peti dirkaški naslov Svetovnega prvaka Formule 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:15,866
|1:15,845
|1:14,759
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:15,756
|1:15,640
|1:14,785
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:15,673
|1:15,644
|1:14,894
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:16,089
|1:15,715
|1:14,970
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:15,580
|1:15,923
|1:15,160
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:16,446
|1:15,996
|1:15,330
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:16,498
|1:16,126
|1:15,827
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:16,813
|1:16,188
|1:16,084
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:16,862
|1:16,320
|1:16,189
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:16,701
|1:16,633
|1:16,513
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:16,252
|1:16,844
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:16,857
|1:16,871
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:16,242
|1:17,167
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:16,682
|1:17,184
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:16,828
|brez časa
|
|align="center"|20
|-
!16
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:16,911
|
|
|align="center"|18
|-
!17
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:16,966
|
|
|align="center"|15
|-
!18
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:17,599
|
|
|align="center"|16
|-
!19
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:17,689
|
|
|align="center"|17
|-
!20
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:17,886
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
| 71
| 1:38:28,851
|align="center"|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
| 71
| +17,316
|align="center"|4
|align="center"| 18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
| 71
| +49,914
|align="center"|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
| 71
| +1:18,738
|align="center"|3
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
| 70
| +1 krog
|align="center"|5
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
| 69
| +2 kroga
|align="center"|7
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
| 69
| +2 kroga
|align="center"|9
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
| 69
| +2 kroga
|align="center"|15
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
| 69
| +2 kroga
|align="center"|10
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
| 69
| +2 kroga
|align="center"|20
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
| 69
| +2 kroga
|align="center"|11
|
|-
!12
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
| 69
| +2 kroga
|align="center"|17
|
|-
!13
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
| 69
| +2 kroga
|align="center"|19
|
|-
!14
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
| 69
| +2 kroga
|align="center"|14
|
|-
!15
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
| 69
| +2 kroga
|align="center"|16
|
|-
!16
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
| 68
| +3 krogi
|align="center"|18
|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
| 61
| Motor
|align="center"|1
|
|-
!Ods
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
| 38
| Zavore
|align="center"|13
|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
| 28
| Vzmetenje
|align="center"|8
|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
| 3
| Motor
|align="center"|12
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018